Swanson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Kerry M. Swanson
 J.R. Swanson